Elasticitet har to betydninger:

 Elasticitet (fysik) – den egenskab, at et materiale kan deformeres og derefter antage sin oprindelige form igen. En fjeder er fx elastisk.
 Elasticitet (økonomi) – et mål for forholdet mellem relative ændringer i afhængige variable.